Dorójnoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dorójnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia